Codurile ISO 3166-2 pentru Italia acoperă 103 provincii. Fiecare provincie are un cod de două litere, care este de asemenea folosit pentru numerele de mașină. Împreună cu codul IT ISO 3166-1 pentru Italia formează codurile ISO 3166-2. Scopul acestei familii standardizate este acela de a stabili la nivel mondial serii de abrevierii scurte pentru locuri, în scopul utilzării acestora pe etichetele pachetelor, containelor ș.a. Oriunde uunde există un astfel de cod alfanumeric, acesta poate fi folosit pentru a indica locația într-un cod mai convenienta și mai puțin ambiguu.

Notă: FC care poate fi găsit pe unele situri nu există. Acesta se referă la Forli-Cesena. Dar numele provinciei este Forli rezultând codul FO.

Newsletters 

 ISO 3166-2:2000-06-21

Lista de coduri

Vezi și 
 ISO 3166-2, tabelul de referință pentru toate regiunile țărilor.
 ISO 3166-1, tabelul de referință pentru toate codurile de țară, folost pentru codurile de internet.

 
2:IT